Le mot « Primitif » est un adjectif et un substantif ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Adjectif et substantif 

Le mot « primitif » (au féminin : « primitive ») désigne d'abord ce qui est premier en date ou à l'origine d'autre chose.

Arts 
 L’art primitif (ou art premier) rassemble les productions artistiques des sociétés dites traditionnelles ou sans écriture.
 En musique, un mode primitif et une teneur primitive sont des caractères du chant grégorien.
 En peinture, un primitif est un peintre ayant peint des tableaux de chevalet avant la Renaissance. On considère notamment :
 les primitifs italiens de la pré-Renaissance, c'est-à-dire du Trecento ( italien), 
 les primitifs flamands du ,
 les primitifs français du .

Informatique 
 En programmation :
 un type primitif ou prédéfini est un type déjà implanté dans un langage de programmation.
 une fonction primitive est une fonction de base fournie par une couche logicielle tels les BIOS, juste au-dessus de l'architecture matérielle d'un ordinateur. Par exemple, les fonctions de dessin vectorielles d'une carte vidéo sont accessibles par le Pilote adéquat. Les fonctions primitives sont souvent plus rapides et efficaces que leurs versions équivalentes programmées à haut niveau, car elles sont optimisées pour le matériel piloté.
 En modélisation tridimensionnelle, une primitive est un objet géométrique de base, pouvant être généré sur commande par un logiciel de 3D.

Mathématiques 
 L'expression « nombre primitif » a été remplacée par « nombre premier ».
 Un nombre semi-parfait primitif est un nombre semi-parfait qui ne possède pas de diviseur propre semi-parfait.
 Une primitive d'une fonction est une fonction dont cette dernière est la dérivée.
 Une racine primitive de l'unité est un élément générateur pour un groupe de racines de l'unité fixé.
 Un élément primitif d'une extension de corps est un élément séparable qui engendre l'extension.
 En théorie des corps finis, en particulier dans ses applications à la théorie des codes et à la cryptologie, un élément primitif est un générateur du groupe multiplicatif du corps fini, soit une racine primitive de l'unité pour ce groupe.
 Le terme polynôme primitif peut désigner : 
 dans un anneau unitaire commutatif, un polynôme dont les coefficients sont premiers entre eux (voir Lemme de Gauss (polynômes)) ;
 dans un corps fini le polynôme minimal d'un élément primitif du corps.
 En logique mathématique ou en informatique théorique, Une fonction récursive primitive est une fonction d'une ou plusieurs variables entières définie à partir de certaines fonctions simples par récurrence sur une variable et par composition.

Sciences physiques et naturelles 
 En physique, l’atome primitif est un modèle cosmologique décrivant une phase de l'histoire de l'univers.
 En biologie, la soupe primitive (ou soupe primordiale) est un mélange de matières organiques dans lequel les premiers systèmes génétiques de réplication auraient pu se développer, dans le cadre d'une théorie sur l'origine de la vie sur Terre.
 En sciences de l'évolution, le terme de primitif peut être rencontré comme synonyme d'ancestral ou de plésiomorphe. Il désigne alors uniquement un caractère, ou un individu ou une espèce fossiles, et doit être proscrit lorsqu'il s'agit de décrire un individu actuel qui, par définition, n'est pas primitif.
 En anthropologie, il peut signifier « proche de l'état de nature », voire « rudimentaire », concurrencé par l'adjectif « primaire »

 En médecine, plusieurs maladies sont qualifiées de primitives, comme le déficit immunitaire primitif ou la sclérose latérale primitive.
 En météorologie, les équations primitives atmosphériques constituent une version simplifiée des équations de Navier-Stokes.
 En viticulture, la densité primitive de moût correspond au pourcentage en masse d'extrait sec du moût avant fermentation.

Sciences humaines 
 En droit, le droit primitif est l'ensemble des lois qui ont régi les sociétés avant que le droit ne soit codifié ou formalisé.
 En linguistique, une primitive sémantique est une notion considérée comme élémentaire et commune à l'ensemble des êtres humains, à partir de laquelle peuvent se construire des concepts plus complexes (voir Natural Semantic Metalanguage, Roger Schank, etc.) ;
 En psychologie, l’homme primitif est un archétype. Le terme « primitif » est employé avec une connotation péjorative pour désigner un être humain d'une société considérée comme insuffisamment civilisée.
 En politique, le communisme primitif est une théorie de l'organisation politique des sociétés humaines primitives.
 En histoire des religions, un curé primitif était l'autorité dont dépendait une paroisse sous l'Ancien Régime.

Dans un nom propre

Saint chrétien 
 Primitif de Sahagún († 300), avec saint Facond, martyrs à Sahagún en Espagne ; fête le 27 novembre. 
 Primitif de Saragosse († 304), l'un des dix-huit martyrs de Saragosse ; fêté le 16 avril.

Toponyme 
La Saxe primitive était une région germanique de l'époque des Mérovingiens.

Arts 
 Primitifs est un film de Vanessa Filho avec Chloé Flipo et Carole Laure.
 Les Barbus ou Primitifs est un groupe de peintres organisé autour de l’année 1800 par Pierre-Maurice Quay parmi les élèves de Jacques-Louis David.
 Primitif est une chanson de Richard Gotainer.
 Primitif est le nom donné au Québec à la série télévisée britannique Nick Cutter et les Portes du temps.
Primitif est le nom d'une chanson sur l'album Xeu, de Vald.

Références

Voir aussi

 Primitivisme